Erik Olof Wiklund kan syfta på:

 Erik Olof Wiklund (författare)/konstnär  1989 -
 Erik Olof Wiklund (politiker)  1885 - 1962